Wostrey ist die deutsche Bezeichnung für folgende Berge in Tschechien: 
 Berg mit der Burgruine Wostrey (553 m) (Burg Ostrý) südöstlich von Milleschau (Milešov) im Böhmischen Mittelgebirge
 Hohe Wostrey (587 m) (Vysoký Ostrý) bei Aussig (Ústí nad Labem) im Böhmischen Mittelgebirge
 Roth-Aujezder Wostrey (719 m) (Ostrý) bei Rothaujezd (Červený Újezd bei Hrobčice) im Böhmischen Mittelgebirge